

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 4 podstawowe
 Wesołówka – część miasta Muszyna
 Wesołówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Siekierczyn
 Wesołówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Puchaczów
 Wesołówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Wesołówka – część wsi Jagodne w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Wesołówka – część wsi Domaszewnica w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Wesołówka – część wsi Jedlanka Stara w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Wesołówka – przysiółek wsi Korytniki w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krasiczyn
 Wesołówka – część wsi Konstantynówka w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Wesołówka – część wsi Morgi w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Przerośl
 Wesołówka – kolonia wsi Słabuszewice w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Wesołówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Wesołówka – część wsi Stryczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Inne 
 Wesołówka – szczyt w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich
 Wesołówka – wieś na Ukrainie, w rejonie krzemienieckim
 Wesołówka – dawna wieś na Ukrainie, w rejonie trembowelskim

Zobacz też 

 Wesoła
 Bitwa pod Wesołówką